Manel Ferrer i Estany (Súria, 1940)
 Manuel Ferrer i Profitós (Tornabous, 1933), agricultor i polític català.
 Manuel Ferrer i Sitges (finals del  - segle XVIII), cavaller membre del Braç Militar de Barcelona